Осе́евская — остановочный пункт хордовой линии Мытищи — Фрязево Ярославского направления Московской железной дороги. Расположен в городском округе Щёлково / Щёлковском районе Московской области.

Названа по имени деревни Осеево городского округа Лосино-Петровский Московской области, однако географически расположена в деревне Соколово. Осеево же находится в 4 км к северу от платформы.

Не оборудована турникетами. Билетные кассы расположены на платформе «на Москву». График работы на август 2017: по будням — 6:30—17:45, перерыв — 11:00—11:30; без выходных.

Время движения от Ярославского вокзала — около 1 часа 15 минут, от станции Фрязево — около 30 минут.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов по станции 
 Панорама платформы на Goggle Street Viev

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Щёлково